Anne Sexton (1928-1974), écrivaine et poète américaine ;
 Blaine Sexton (1892-1966), joueur de hockey sur glace britannique ;
 Collin Sexton (1999-), basketteur américain ;
 Jean Sexton (1946-2018), professeur et chercheur québequois, spécialiste dans les domaines des relations industrielles et des relations de travail ;
 John Sexton (1942-), professeur de droit américain, président de l'Université de New York depuis 2002 ;
 Jonathan Sexton (1985-), joueur de rugby irlandais, jouant au poste de demi d'ouverture ;
 Katy Sexton (1982-), nageuse britannique ;
 Leo Sexton (1909-1968), athlète américain ;
  (1966-), chanteur, parolier et producteur de musique américain ;
 Mike Sexton (1947-2020), joueur de poker américain ;
 Rosi Sexton (1977-), pratiquante anglaise d'arts martiaux mixtes.

Sexton peut aussi désigner :
 Sexton, canon automoteur de la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme anglais